Els kadmonites (hebreu: קדמני) foren un poble de Canaan. A la Bíblia se'ls anomena Beni Kedem ('fills de Kedem'), però aquest nom vol dir 'Orient', per la qual cosa se suposa que es va donar a diversos pobles que vivien a l'est.

Història d'Israel